Pieter-Jan De Smet staat voor meerdere personen:

Pieter-Jan De Smet (missionaris), Vlaams missionaris, ontdekkingsreiziger en pionier;
Pieter-Jan De Smet (muzikant), Vlaamse zanger, gitarist en acteur.